Benedicta Enriqueta del Palatinado (París, 14 de marzo de 1652 - Asnières, 12 de agosto de 1730), princesa alemana, hija del Príncipe Palatino Eduardo del Palatinado-Simmern y de su esposa, Ana María de Gonzaga-Nevers. Benedicta se convirtió en duquesa de Brunswick-Luneburgo, o de Hannover, por su matrimonio con el duque Juan Federico de Brunswick-Luneburgo.

Vida y Matrimonio 
Su padre fue a París en 1645 y se convirtió al catolicismo para poder casarse. Benedicta Enriqueta, como sus hermanas Luisa María y Ana Enriqueta, creció como católica en París.

Se casó a la edad de dieciséis años con un primo lejano, Juan Federico de Brunswick-Luneburgo, duque de Brunswick-Luneburgo, que era de la misma edad que su padre, y sin hijos que además se había convertido al catolicismo en 1651. Se casaron el 30 de noviembre de 1668. Con motivo de la boda se estrenó la ópera L'Adelaide del compositor Antonio Sartorio.

Benedicta se mudó a Hannover el 9 de noviembre de 1668, como lo demuestra un grabado en cobre publicado por Georg Friedrich Grimm. La novia trajo consigo a numerosos cortesanos franceses, y así comenzó un florecimiento barroco en Hannover, que fue influenciado por los franceses debido al origen de la duquesa. A petición suya, Johann Friedrich contrató a músicos formados en el estilo francés, incluida la cantante Ana Sofía Bonne. Benedicta Enriqueta también promovió la ópera italiana e hizo música ella misma, se la consideró poco exigente y se sintió satisfecha cuando “tuvo sus libros y su guitarra”. Apoyó a su tía Sofía en sus esfuerzos de reunificación eclesiástica.

Viudez

Después de la muerte de su esposo en 1679, sin un heredero varón, el ducado de Brunswick fue heredado por su hermano menor, Ernesto Augusto, esposo de Sofia de Hanover y padre de Jorge I de Gran Bretaña. 

Benedicta Enriqueta se mudó con sus hijas a la corte francesa, donde vivió como invitada de su prima Isabel Carlota del Palatinado. Posteriormente fue aceptada por su yerno en Módena, quien la trató mal, por lo que regresó a Francia y vivió con su hermana Ana Enriqueta de Condé. Mantuvo correspondencia con Gottfried Wilhelm Leibniz, a quien su marido había llevado al tribunal de Hannover.

Descendencia 
Tuvieron cuatro hijas:

Ana Sofía (10 de febrero de 1670 - 24 de marzo de 1672).
Carlota Felicidad (8 de marzo de 1671 - 29 de septiembre de 1710), se casó con el duque de Módena Reinaldo III de Este.
Enriqueta María (9 de marzo de 1672 - 4 de septiembre de 1757).
Guillermina Amalia ( 21 de abril de 1673 - 10 de abril de 1742), se casó con José I de Habsburgo, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico.

Antepasados

Referencias

Enlaces externos 

Casa del Palatinado-Simmern
Nacidos en París
Duquesas consortes de Brunswick-Luneburgo
Nobles alemanas del siglo XVII
Nobles alemanas del siglo XVIII